

Різне 
 Без назви — картина Казимира Малевича.
 Без назви — фільм 2009 року.

Річки 
 Без назви — Вінницька область, Жмеринський район, притока Рову.
 Без назви — Житомирська область, Житомирський район, ліва притока Тетерева.
 Без назви — Житомирська область, Житомирський район, права притока Тетерева.
 Без назви — Житомирська область, Житомирський район, права притока Гуйви, с. Зарубенці.
 Без назви — Житомирська область, Житомирський район, права притока Гуйви, с. Лясівка.
 Без назви — Житомирська область, Житомирський район, права притока Гуйви, с. Стара Котельня.
 Без назви — Житомирська область, Коростенський район, притока Лемлі.
 Без назви — Житомирська область, Коростенський район, притока Норині, с. Мамеч.
 Без назви — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, ліва притока Синюхи.

Див. також 
 Безназва
 Безіменне, Безіменна, Безіменний